Allsvenskan 2006 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2006 (herr)
Damallsvenskan 2006
Allsvenskan i handboll för herrar 2006